Het tennistoernooi Australian Open werd in december 1977 bij de vrouwen voor de 52e keer gehouden. Het was de tweede editie van dat jaar. Eerder werd ook al in januari gespeeld. Doordat de organisatie besloot om het toernooi voortaan aan het eind van het kalenderjaar te houden waren er dat jaar twee edities. De als eerste geplaatste Australische Evonne Goolagong-Cawley won het toernooi voor de vierde keer door in de finale haar als vijfde geplaatste landgenote Helen Gourlay-Cawley met 6-3 en 6-0 te verslaan. Evonne Cawley (die in mei 1977 een kind had gekregen) werd daarmee de eerste moeder in het open tijdperk die een grandslamtitel won.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

  Evonne Cawley (winnares)
  Sue Barker (halve finale)
  Kerry Reid (halve finale)
  Mona Guerrant (kwartfinale)
  Helen Cawley (finale)
  Helena Anliot (eerste ronde)
  Kathleen Harter (kwartfinale)
  Rayni Fox (kwartfinale)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Bronnen 
  Toernooischema Australian Open
  Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 1977